Przytoczna est le nom :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Przytoczna, dans le powiat de Międzyrzecz
 du village de Przytoczna, chef-lieu de cette gmina